Bermillo puede hacer referencia a:

 Bermillo de Alba, localidad del municipio de Fonfría, provincia de Zamora;
 Bermillo de Sayago, municipio de la provincia de Zamora.